

Plantas da família das agaváceas
Furcraea foetida — também conhecida como piteira e gravatá-açu, nativa da América tropical
Agave americana — também conhecida como piteira e agave, nativa do México

Outros usos
 Pittidae —  género de aves passeriformes
Pita (futebolista) — apelido/alcunha do futebolista brasileiro Edivaldo Oliveira Chaves
Pita (pão) — tipo de pão muito utilizado na culinária do Médio Oriente
Dulzaina — instrumento musical de sopro espanhol que em algumas regiões é chamado pita

Ver também
Börek — nome turco de uma especialidade gastronómica chamada píta na Grécia
Pítia — sacerdotisa do templo de Apolo, em Delfos, Antiga Grécia

Desambiguações de vegetais